Behan ist der Familienname folgender Personen:
 Brendan Behan (1923–1964), irischer Dramatiker, Journalist und IRA-Aktivist
 Dominic Behan (1928–1989), irischer Songwriter, Autor und Sänger
 Kieran Behan (* 1989), irischer Turner